Café Hack har flere betydninger:

 Café Hack (café) – aarhusiansk teatercafé
 Café Hack (radioprogram) – dansk radioprogram